Municipio de Beaver Dam puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Beaver Dam (condado de Cumberland, Carolina del Norte)
Municipio de Beaver Dam (condado de Butler, Misuri)